Moldenhauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Moldenhauer (1846–1901), tysk kemist och företagare, grundare av DEGUSSA Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt
 Friedrich Moldenhauer (1797–1866), tysk kemist
 Hans Erhardt Moldenhauer (1906–1987), tysk samlare och musikhistoriker och grundare av The Moldenhauer Archives at the Library of Congress
 Hans Moldenhauer (1901–1929), tysk tennismästare och Davis Cup vinnare
 Henriette Moldenhauer (1807–1876), tysk forskare, gift med Justus von Liebig, med barnbarnen Agnes von Zahn-Harnack och Max Delbrück 
 Paul Moldenhauer (1876–1947), tysk jurist, ekonom och politiker, Tysklands Finansminister och Ekonomiminister i regeringarna Hermann Müller II och Heinrich Brüning
 Wilhelm Moldenhauer (1845–1898), tysk medicinare

Se även 

 Moldenhawer
 Mollenhauer

Tyska efternamn